Lost Highway – Útvesztőben (1997), David Lynch filmje
 Lost Highway (1997), a Lost Highway – Útvesztőben c. film zenéje
 Lost Highway (2007), a Bon Jovi albuma